Малли () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Малли, Теодор Степанович (1894—1938) — австрийско-советский военнослужащий, бывший католический священник, ставший советским разведчиком (майор госбезопасности).
 Малли, Юнус (род. 1992) — немецкий футболист турецкого происхождения.